Wusterhausen/Dosse – comune nel Brandeburgo
 Königs Wusterhausen – città nel Brandeburgo
 Deutsch Wusterhausen – località della città di Königs Wusterhausen nel Brandeburgo